Möllen ist Ortsname von
 Möllen (Friedland),  Ortsteil der Stadt Friedland, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Möllen (Hergatz), Ortsteil der Gemeinde Hergatz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Möllen (Krakow am See), Ortsteil der Stadt Krakow am See, Landkreises Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Möllen (Voerde), Stadtteil von Voerde, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Groß Möllen, deutscher Name von Mielno im Powiat Koszaliński in der Woiwodschaft Westpommern, Polen

Siehe auch:
 Mölln